Тибетский мастиф (, ) — порода собак.

История породы 
Тибетский мастиф является одной из древнейших рабочих пород собак, которая была сторожевой собакой в тибетских монастырях, а также помогала кочевникам в Гималайских горах. Начиная с первых упоминаний ещё в античные времена, эта порода всегда была окружена мифами и легендами. Аристотель (384—322 гг. до н. э.) и Марко Поло (в знаменитых записках о путешествии в Азию в 1271 г.), а также многие другие авторы отмечают природную силу и мощь тибетских мастифов — как физическую, так и ментальную.  Самые выдающиеся кинологи, такие, как Мартин, Менэн, Бекманн, Зибер, а также Штребель и Биландт, очарованные происхождением тибетского мастифа и его местом в тибетской культуре, усиленно занимались его изучением. Первым известным тибетским мастифом, достигшим берегов Западной Европы, был пёс, отправленный в 1847 году лордом Чарльзом Хардингом (ставшим впоследствии вице-королём Индии) королеве Виктории. Позднее, в 1880-е годы, Эдуард VII привёз с собой в Англию двух собак.

Внешний вид 
Тибетский мастиф обладает густой ровной шерстью, что позволяет содержать его круглый год под открытым небом, даже не строя конуры. Вес взрослого тибетского мастифа находится в пределах от 60 до 80 кг. Рост — 60—77 см.

Характер 
По характеру спокойная, сдержанная собака, сочетающая в себе способность жить в семье и безупречно охранять дом. В отношениях с другими собаками относительно дружелюбна, на агрессию способны ответить адекватно. Одной из главных отличительных особенностей породы является независимость по отношению к хозяину. Выведенные для охраны, эти собаки предпочитают бодрствовать по ночам, отсыпаясь в дневное время.

Тибетский мастиф по сообразительности очень сильно напоминает немецкого дога. Собаки этой породы умны, но часто упрямы и требуют от хозяина способности проявить несомненное лидерство и отличного понимания собачьей психологии. При отсутствии дисциплины и последовательной дрессировки, собака может стать непредсказуемой и опасной. Важно уделять внимание социализации собаки, так как её сторожевое предназначение делает её замкнутой и подозрительной по отношению к незнакомцам. Не рекомендуется заводить тибетского мастифа, не имея опыта обращения с собаками.

См. также 
 Английский мастиф
 Испанский мастиф
 Неаполитанский мастиф

Литература 
 
 

Молоссы
Породы собак Тибета